Cratere Sklodowska – cratere lunare
Cratere Sklodowska – cratere su Marte